

Mythologie 
 Rhéa, épouse de Cronos et mère de Hestia, de Hadès, de Déméter, de Poséidon, de Héra et de Zeus dans la mythologie grecque.
 Rhéa Silvia, vestale mère de Romulus et Remus dans la mythologie romaine.

Astronomie 
 Rhéa, satellite naturel de Saturne.
 (577) Rhéa, astéroïde.

Patronyme 
 Caroline Rhea (née en 1964), actrice et scénariste québécoise.

Biologie 
 Rhea, genre d'oiseau américain voisin de l'autruche.